Монконтур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Монконтур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор